Dobry oder Dobrý ist ein Orts- und ein Familienname 

Ortsname:
 Dobry (Godkowo), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Döbern, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen

Familienname:
 Edgardo Dobry (* 1962), argentinischer Schriftsteller und Übersetzer
 Karel Dobrý (* 1969), tschechischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Pavel Dobrý (* 1976), tschechischer Fußballspieler